Сімашке́вич — українське прізвище.

 Сімашкевич Микола Васильович — педагог, член Української Центральної Ради.
 Сімашкевич Михайло Євстафійович — міський голова Кам'янця-Подільського.

Симашкевич 
 Симашкевич Милиця Миколаївна (1900—1976) — український художник театру й кіно.
 Симашкевич Митрофан Васильович (1845–1902) — історик-краєзнавець, православний священик.
Українські прізвища